ФК «Ферст Вієнна» в сезоні 1926—1927 — 33-й сезон австрійського футбольного клубу «Ферст Вієнна».

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Кубок Австрії

Товариські матчі

Посилання 
 
 
 
 

1926–1927
Фірст Вієнна